Христос остановился в Эболи — многозначный термин.

 Христос остановился в Эболи — роман итальянского писателя Карло Леви.
 Христос остановился в Эболи — фильм режиссёра Франческо Рози, экранизация романа.